Bärdä kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Bärdä (distrikt), 
 Bärdä (ort), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar